Hansenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Hansenklinge (Jagst), rechtes Bachtal zur Jagst zwischen Mulfingen und seinem Gemeindeteil Ailringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hansenklinge (Lauter), rechtes Bachtal zur „Spiegelberger“ Lauter in Neulautern, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg